Esistono più comuni francesi con questo nome

Breuillet – Charente Marittima
Breuillet – Essonne